Margarita de Escocia puede referirse a varias mujeres:

 Margarita I de Escocia (1283 - 1290). Reina por derecho propio de Escocia; llamada la doncella de Noruega por ser hija de Erik II.

 Cuatro princesas escocesas:
 Margarita de Escocia (1145 - 1201). Hermana de los reyes escoceses Malcolm IV y Guillermo I.
 Margarita de Escocia (1193 - 1259). Hermana del rey Alejandro II de Escocia.
 Margarita de Escocia (1260 - 1283). Reina de Noruega. Hija de Alejandro III de Escocia, y consorte de Erik II de Noruega.
 Margarita Estuardo (1424 - 1445). Delfina de Francia. Hija de Jacobo I de Escocia y consorte de Luis XI de Francia.

 Cinco reinas consortes de Escocia:
 Margarita de Escocia (ca. 1045 - 1093). Esposa de Malcolm III y santa católica.
 Margarita de Inglaterra (1240 - 1275). Consorte de de Alejandro III.
 Margarita Drummond (1340 - 1375). Consorte de David II.
 Margarita de Dinamarca (1456 - 1486). Consorte de Jacobo III.
 Margarita Tudor (1489 - 1541). Consorte de Jacobo IV.